Neoechinorhynchus longissimus är en hakmaskart som beskrevs av Farooqi 1980. Neoechinorhynchus longissimus ingår i släktet Neoechinorhynchus och familjen Neoechinorhynchidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Hakmaskar
longissimus